„Unryū” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka japońskich okrętów:
 „Unryū” – lotniskowiec typu Unryū z okresu II wojny światowej
 „Unryū” (SS-502) – okręt podwodny typu Sōryū z początku XXI wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Nazwy japońskich okrętów